Милан Поповић може да се односи на:

 Милан Поповић (1874—1941), свештеник
 Милан Поповић (1915—1969), српски сликар
 Милан Поповић, српски музички продуцент
 Милан Поповић, српски бригадни генерал

 Милан Б. Поповић (1976), српски песник и новинар

 Милан Н. Поповић (1924—2012), српски психијатар
 Милан Поповић (1955), познатији као Даниел Поповић, црногорски поп певач